Словцов — фамилия; имеет женскую форму Словцова.
 Словцов, Борис Иванович (1874—1924) — российский и советский биохимик, сын И. Я. Словцова, директор Института экспериментальной медицины (1920—1922).
 Словцов, Иван Яковлевич (1844—1907) — исследователь Сибири, учёный, педагог, действительный статский советник.
 Словцов, Константин Виссарионович (ум. 1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 

 Словцова
 Словцова, Екатерина Александровна (1838—1866) — русская писательница (псевдоним «Камская») и публицист.
 Риоли-Словцова, Маргарита Николаевна (настоящая фамилия Ано́фриева, 1889—1954) — оперная и камерная певица, педагог.